

Astronomia
 9610 Vischer – asteroide della fascia principale

Persone
 Adolf Lukas Vischer – medico svizzero
 Friedrich Theodor Vischer – filosofo e poeta tedesco
 Peter Vischer il Vecchio – scultore tedesco